Националният отбор по футбол на Естония се ръководи от Естонската футболна асоциация. Първата официална среща е през 1920 г.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 1930 – Не взема участие
 1934 – 1938 – не успява да се класира
 1950 – 1990 – не взема участие, част от отбора на СССР
 1994 – 2006 – не успява да се класира

Европейски първенства

Участия в летни олимпийски игри 
Естонският национален футболен участва веднъж на Летни олмпийски игри, това става през 1924. Изиграват едва една среща в предварителния кръг срещу САЩ и губят с 0:1.

Почетни листи 
 До 1 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Менажери 
 До 1 май 2016 г.

България – Естония

Външни препратки 
 Естонска футболна асоциация  (Официален уебсайт)

Естония